Scolik ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Scolik (1854–1928), österreichischer Fotograf
 Reinhard Scolik (* 1958), österreichischer Jurist